Алексе́й Ре́мизов: Ремизов, Алексей Иванович (1884—1937) — служитель РПЦ в с. Михайловское (Мордовия). Осуждён 25 декабря 1937 года (ст. 58, п. 10 ч.1), расстрелян. 
 Ремизов, Алексей Иванович (1924—1973) — техник протезно-ортопедического предприятия.
 Ремизов, Алексей Михайлович (1877—1957) — русский писатель, художник и каллиграф.

Примечания